Гилон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гилон, Илан (1956—2022) — израильский политик, депутат кнессета от партии «Мерец».
 Гилон, Карми (род. 1950) — израильский государственный деятель и дипломат.